Юфкин — фамилия; имеет женскую форму Юфкина.
 Юфкин, Алексей Александрович (более известен как Алексей Страйк; род. 1973) — российский гитарист и композитор, играющий в стилях хэви-метал, трэш-метал и пауэр-метал.
 Юфкин, Алексей Николаевич (род. 1986) — российский тяжелоатлет, член сборной России, серебряный призёр чемпионата мира.